Право може да се отнася за:

 Право, системата за регулация на обществените отношения, санкционирана от държавата;
 право – възможността за един субект, притежаващ правоспособност, да упражни свое субективно право;
 право – университетска магистърска специалност (редом с медицината и архитектурата) за изучаване на правните (юридически) науки от областта на социалните науки;
 „Право“, български вестник, излизал от 1869 до 1873 година;
 „Право“, български вестник, излизал от 1894 до 1903 година;
 „Право“, български вестник, излизал от 1910 до 1913 година.

Вижте също 
 Правова държава